Cattedrale di Nostra Signora della Vittoria, chiesa cattedrale dell'arcidiocesi di Vitória, a Vitória, nello stato brasiliano di Espírito Santo;
 Cattedrale di Nostra Signora della Vittoria, chiesa cattedrale dell'arcidiocesi di Vitória da Conquista a Vitória da Conquista, nello stato brasiliano di Bahia.